Христо Христов е българско име, производно от мъжкото лично име Христо и фамилното име Христов. Може да се отнася за някоя от следните личности:
 Христо Христов (1880 – ?), офицер, генерал-майор
 Христо Христов (1900 – ?), офицер, полковник
 Христо Христов (р.1931), офицер, генерал-лейтенант
 Христо Христов (1932 – 2013), офицер, контраадмирал
 Христо Христов (1915 – 1990), учен физик, академик
 Христо Христов (1915 – 1992), учен историк, академик
 Христо Христов (1926 – 2007), театрален и кинорежисьор, професор в НАТФИЗ
 Христо Христов (р. 1931), икономист, министър (1977 – 1987, 1989 – 1990)
 Христо Иванов Христов (р. 1932), депутат, историк, журналист
 Христо Ангелов Христов (р. 1939), зам.-министър, ректор на ЕПУ, зам.-ректор на ТУС
 Христо Христов (1943 – 2006), футболист
 Христо Иванов Христов (р. 1949), председател на Комитета за спорта, младежта и децата (1995), депутат
 Христо Георгиев Христов (р. 1962), диригент
 Христо Георгиев Христов (р. 1966), доктор по музикознание и музикално изкуство (2021), флейтист (Берлин)
 Христо Христов (р. 1967), разследващ журналист
 Христо Христов (1969 – 2008), актьор, художник-дърворезбар
 Христо Христов (р. 1972), футболист
 Христо Христов (1977 – 2004), алпинист
 Христо Христов (р. 1977), поет от ромски произход
 Христо Христов, кмет на Казанлък (1902 – 1903)
 Христо Христов, кмет на Шумен (1991 – 1995)
 Христо Христов, български филмов преводач

Вижте също 
 Христова

Източници